Asch steht für:
 Asch (ägyptische Mythologie), ägyptische Gottheit
 Asch (Bootstyp), Schiff oder Boot für den Salztransport
 Asch (Gefäß), tiefes topfartiges Gefäß, Napf
 Van Asch Deaf Education Centre, Gehörlosenschule in Neuseeland
 Āsch, persische Suppe
 Hohe Asch, Berg in Nordrhein-Westfalen
 Bergsee Asch, kleiner künstlicher See am südlichen Ende des Bergparks Wilhelmshöhe am östlichen Ende des Habichtswaldes

Asch ist der Name folgender Orte:
 Asch, deutscher Name der westböhmischen Stadt Aš
 Asch (Blaubeuren), Ortsteil der Stadt Blaubeuren, Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg
 Asch (Fuchstal), Ortsteil der Gemeinde Fuchstal, Landkreis Landsberg am Lech, Bayern
 Asch (Gemeinde Anras), Siedlung in der Gemeinde Anras, Osttirol
 Asch (Mähring), Ortsteil der Gemeinde Mähring, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Asch (Weißenhorn), Ortsteil der Stadt Weißenhorn, Landkreis Neu-Ulm, Bayern
 Asch (Niederlande)
 Asch ist der jiddische Name von Eisenstadt

Asch ist der Familienname folgender Personen:
  Adolph von Asch zu Asch (1839–1906), bayerischer General, Kriegsminister
 Andrea Asch (* 1959), deutsche Landespolitikerin (B'90/Grüne)
 Bruno Asch (1890–1940), deutscher Kommunalpolitiker (SPD)
 Georg Thomas von Asch (1729–1807), Generalstabsarzt der russischen Armee und Staatsrat
 Greg Asch (* 1961), US-amerikanischer Klangkünstler und Turntablist als DJ Olive
 Jenny Asch (1832–1907), deutsche Malerin, Philanthropin und Fröbelpädagogin
 Joel Asch (1745–1810), jüdischer Gelehrter und Rabbiner
 Johann Asch (1911–1990), deutscher Kommunalpolitiker (SPD)
 Julius Asch (1875–1932), Gewerkschafter und sozialdemokratischer Politiker
 Moses Asch (1905–1986), US-amerikanischer Plattenproduzent
 Nathan Asch (1902–1964), US-amerikanischer Schriftsteller
 Peter Asch (* 1948), US-amerikanischer Wasserballspieler
 Roland Asch (* 1950), deutscher Rennfahrer
 Ronald G. Asch (* 1953), deutscher Historiker
 Ruth Asch (1898–1989), deutsche Fotografin
 Schalom Asch (1880–1957), polnischer Schriftsteller
 Sebastian Asch (* 1986), deutscher Rennfahrer
 Solomon Asch (1907–1996), US-amerikanischer Psychologe
 Timothy Asch (1934–1994), US-amerikanischer Filmethnologe
 Titus van Asch van Wijck (1849–1902), niederländischer Politiker

sowie ein Namensteil von

 Saud asch-Schuraim (* 1966), saudi-arabischer Geistlicher, Imam der Großen Moschee in Mekka
 Asch-Schahīd ath-Thānī, zwölferschiitischer Rechtsgelehrter und Theologe
 Asch-Scharīf ar-Radī, zwölferschiitischer Theologe und Kompilator
 Asch-Schaukānī (1760–1834), islamischer Gelehrter
 Asch-Schaʿbī, arabischer Fiqh-Gelehrter, Mufti, Traditionarier und Dichter

 steht für:
 Paul Friedrich August Ascherson (1834–1913), deutscher Botaniker, Historiker, Ethnograph und Sprachforscher

Siehe auch:
 Asche (Begriffsklärung)
 Ache (Begriffsklärung)
 Ash
 Gemeine Esche